Концлагерь Ганновер-Лангенхаген — концентрационный лагерь для женщин, существовавший в период со 2 октября 1944 года по 6 января 1945 года в промзоне района Лангенхаген () города Ганновер (Германия).

Лагерь был построен как филиал () лагеря Нойенгамме и являлся одним из 7 концентрационных лагерей Ганновера в период Третьего рейха.

История 
В концлагере размещались узницы преимущественно русского и польского происхождения, попавшие в концлагерь после Варшавского восстания в 1944 году и поступившие в Ганновер из концлагеря Штуттгоф (Польша). В концлагере также содержались узницы литовского и латышского происхождения.

500 прибывших в концлагерь 2 октября 1944 года женщин были разделены на две группы. Одна из групп трудилась над производством боеприпасов, другая — над ремонтом компонентов самолетов.

В результате попадания бомбы 6 января 1945 лагерь был полностью уничтожен. Выжившие заключенные были переведены в Концлагерь Ганновер-Лиммер (). Многие женщины продолжали работать на том же заводе, к которому доставлялись транспортом.

6 апреля 1945 года заключенные были отправлены Маршем смерти в лагерь Берген-Бельзен (). 15 апреля 1945 года лагерь был освобожден британскими войсками.

Условия содержания 
Концлагерь представлял из себя 7 бараков, 4 из которых предназначались для проживания узниц. В остальных бараках размещалась прачечная, санитарная часть, кухня и туалеты.

В концлагере работали 20 надзирательниц (Свита СС).

Мемориал 
8 мая 2003 года у бывшего входа в концентрационный лагерь установлен мемориал с памятной доской.

Литература 
 Hans Elger: Hannover-Langenhagen: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager (нем.). том 5: Hinzert, Auschwitz, Neuengamme. Мюнхен 2007, ISBN 3-406-52965-8, страница 431

Ссылки 

 Описание концлагеря (нем.)

Примечания 

Концентрационные лагеря нацистской Германии
История Ганновера